Ratzinger est un nom de famille de Bavière porté par :

 Georg Ratzinger (1844-1899), prêtre catholique, journaliste et homme politique allemand, grand-oncle paternel des suivants.
 Joseph Ratzinger (1927-2022), prélat catholique allemand, devenu le  en 2005 sous le nom de Benoît XVI.
 Georg Ratzinger (1924-2020), prêtre catholique et chef de chœur allemand, frère du précédent.

Homonymie
Homonymie de patronyme